

Населені пункти та їхні частини
 Вжонца — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Вжонца — село в гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Вжонца — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Вжонца — село в гміні Кобильниця Слупського повіту Поморського воєводства
 Вжонца — село в гміні Турек Турецького повіту Великопольського воєводства
 Вжонца — село в гміні Бжезіни Каліського повіту Великопольського воєводства
 Вжонца — частина села Ґуркі-Мале в гміні Тушин Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Вжонца — осада в гміні Тшцянка Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Вжонца — лісова осада в гміні Кшимув Конінського повіту Великопольського воєводства

Примітки